De Branche Krishna is een verdwenen Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Ze werd opgericht in 1920 en heeft zeker bestaan tot het begin der jaren 50.
Enkele van haar beroemde presidenten zijn Marcel Hastir en Serge Brisy.

Zoals in de meeste takken van de Belgische Theosofische Vereniging, werden de activiteiten op last van de bezetter geschorst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pas in 1947 werd ze opnieuw actief. In de nieuwe statuten stond vermeld dat deze tak in principe bedoeld is de leden te verenigen die jonger zijn dan 35 jaar. Oudere leden konden door het bestuur worden aanvaard, als kon worden aangetoond dat ze belangstelling tonen voor de problemen van de jongeren.

Krishna
Vereniging in Brussel